Јевалтепек има више значења:

 Јевалтепек (Којомеапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Јевалтепек (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Јевалтепек (Јевалтепек, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Јевалтепек, Хагвеј Роман (Јевалтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику